Un médecin est un professionnel de la santé titulaire d'un diplôme de docteur en médecine ; pour les médecins en France, voir médecin (France).

Patronyme 
 Jean Médecin (1890-1965), homme politique français, père de Jacques Médecin.
 Jacques Médecin (1928-1998), homme politique français.

Périodique 

 Le Médecin (1926-1934), journal du Groupement médical corporatif.

Homonymie de patronyme